Die Bettleroper ist der Titel von
 Die Bettleroper (1953), britischer Musik- und Historienfilm
 Die Bettleroper, Alternativtitel des tschechischen Dramas Prager Bettleroper

siehe auch
 The Beggar’s Opera